Tjæreby Sogn henviser til flere artikler:
 Tjæreby Sogn (Hillerød Kommune) – et sogn i Hillerød Kommune og i Hillerød Provsti
 Tjæreby Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune og i Skælskør Provsti